Iriarte es un apellido de origen navarro que puede corresponder a:

Personas 
 Tomás de Iriarte, escritor español del siglo XVIII, conocido especialmente por sus fábulas.  
 Juan de Iriarte, escritor español del siglo XVIII, tío del anterior.
 Tomás de Iriarte, militar argentino luchador de la Guerra de la Independencia respecto a España, la Guerra argentino-brasileña e importante adherente a la causa del federalismo rioplatense.
 Félix de Iriarte, militar español de fines del XVIII, principios del XIX, que sirvió en el virreinato del Río de la Plata.
Lolita Torres Iriarte, cantante y actriz argentina.
Cruz Felipe Iriarte, compositor y cantante venezolano.
 Brígido Iriarte, atleta venezolano.
 Ramón Iriarte, cantante folklórico argentino. 
 Ramón Iriarte, cantante de ópera venezolano.
 Rita Lina Iriarte, artista plástica de origen venezolano.

Lugares 
Iriarte (también llamada Colonia San Ricardo), localidada argentina del partido de General Pinto, provincia de Buenos Aires.

DR.Juan Iriarte A. Ginecólogo que trajo el primer tratamiento de cancer de cuello uterino a Bolivia y héroe de guerra en la guerra del
 Chaco